Osoby:
 Bennet Johnen – niemiecki piłkarz ręczny
 Dietmar Johnen – niemiecki polityk
 Leo Johnen – niemiecki polityk

Inne:
 (8581) Johnen – planetoida

Zobacz też:
 Jonen